Neosporidesmium är ett släkte av svampar. Neosporidesmium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neosporidesmium